Vremenska skala pokazuje razvoj najvažnijih programskih jezika po razdobljima.


Izvori 

 Online enciklopedija razvoja programskih jezika 

 Programski jezici